Sputnik 11 può riferirsi a:

 Cosmos 1 (1962) – satellite sovietico per lo studio della ionosfera
 Vostok 1 – capsula sovietica che portò in orbita Yuri Gagarin

Note